Dobay József  (1820-1898) altábornagy
 Dobay József (1920-1995) tanár